

Луків — місто в Луківському повіті Люблінського воєводства
 Луків — гміна в Луківському повіті Люблінського воєводства
 Лукув — село в гміні Тшебель Жарського повіту Любуського воєводства

Див. також 
 Луків
 Луков